Hohleisen steht für:
 Schnitz- und Stemmeisen mit rundem Klingenquerschnitt in der Holzverarbeitung, siehe Beitel
 Werkzeuge mit rundem Klingenquerschnitt für die künstlerischen Drucktechniken, siehe Schneidefeder